Kijevac je lahko:
 Kijevac, Babušnica (Srbija)
 Kijevac, Surdulica (Srbija)